Jim Tucker (1932–2020) – amerykański koszykarz
 Jim Tucker (1934–2013) – amerykański dziennikarz
 Jim Guy Tucker (ur. 1943) – amerykański polityk z Arkansas
 Jim B. Tucker (ur. 1960) – amerykański lekarz psychiatra
 Jim Tucker (ur. 1964) – amerykański polityk z Luizjany